Соболевка — село в Валуйском районе Белгородской области. Входит состав городского поселения посёлка Уразово.

География 
Село непосредственно граничит с поселком Уразово. Находится на берегу реки Уразовки, в 15 километрах от райцентра Валуйки. и в 14 километрах от российско-украинской границы.

История 
В 1859 году хутор Соболевский Валуйского уезда «по большому просёлочному тракту из г. Валуек в г. Купянск» насчитывал 173 двора и 1813 жителей (892 муж., 921 жен.).

С июля 1928 года село Соболевка — в Уразовском сельсовете Уразовского района. 

В декабре 1962 г. Уразовский район был ликвидировали, и Соболевка вошла в Уразовский сельсовет Валуйского района.

В 1997 году село Соболевка находится в составе Уразовской поселковой администрации Валуйского района.

Население 
На 17 января 1979 года в селе насчитывалось 764 жителя, на 12 января 1989 года — 857 (404 муж., 453 жен.).

Примечания

Литература 

 Осыков Б. И. Сёла белгородские. Энциклопедич. издание / Белгород: Константа, 2012. — 436 с.

Населённые пункты Валуйского района